Rust en Vreugd (Kaapstad), een 18e-eeuws gebouw in de Zuid-Afrikaanse stad Kaapstad
 Rust en Vreugd (Soest), een gemeentelijk monument in de Nederlandse gemeente Soest
 Rust en Vreugd (Wassenaar), een landhuis en rijksmonument in de Nederlandse plaats Wassenaar